

События

Римская республика 

 Консулы: Гней Домиций Агенобарб и Гай Фанний (оба — плебеи); преторы: Гай Атиний Лабеон Мацерион, Луций Аврелий Котта и Луций Цецилий Метелл; курульный эдил: Марк Эмилий Скавр; народные трибуны: Гай Семпроний Гракх, Марк Ливий Друз, Марк Фульвий Флакк и Марк Юний (Силан или Конг Гракхан); монетный триумвир: Марк Папирий.
 Продолжаются реформы Гая Гракха. Марк Ливий Друз противодействует Гракху, накладывает вето на закон о даровании прав граждан латинам.
 Гай Гракх основывает Колонию Юнония около развалин Карфагена, проводя два месяца в провинции Африка. Во время его отсутствия с одобрения Сената Друз проводит популистские законы об основании 12 колоний и раздаче земель. Популярность Гракха падает, он не избран трибуном на будущий год.
 Проконсул Трансальпийской Галлии Гай Секстий Кальвин наносит поражение саллювиям и основывает город Аквы Секстиевы.
 В Южной Галлии племена арвернов и аллоброгов, недовольные продвижением римлян в Галлию, нападают на римскую провинцию. В сражении на реке Дюранс консул Гней Домиций Агенобарб наносит им поражение.

Парфия 
 Царь Парфии Митридат II заключает мир с саками, согласившись выплачивать им дань. Он проводит реформу парфянской армии, главной её силой вместо тяжёлой пехоты становятся тяжеловооружённые всадники.

Китай 
 Китайские экспедиции в поисках южного торгового пути. Они задержаны юго-западными племенами.
 Шаньюй Ичжисе переносит свою ставку в Хангай.

См. также

Примечания